Кубок Боснии и Герцеговины по футболу 2013/14 года () — 19-й розыгрыш Кубка Боснии и Герцеговины по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире на nfsbih.ba
 Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2013 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2014 году
Босния